Евгений Моро́зов:
 Морозов, Евгений (род. 1984) — белорусско-американский журналист и исследователь.
 
 Морозов, Евгений Дмитриевич (род. 1995) — белорусский футболист.
 Морозов, Евгений Иванович (1944—2016) — советский, российский хоровой дирижёр.
 Морозов, Евгений Кимович (род. 1954) — российский музыкант.
 
 Морозов, Евгений Тихонович (1915—1996) — Герой Советского Союза.